Carina Karlsson och liknande namn kan avse:

Carina Karlsson (född 1966), åländsk poet och författare
Carina Larsson (född 1963), svensk tennisspelare, tidigare Carina Karlsson